Thaumatocyprididae är en familj av kräftdjur. Thaumatocyprididae ingår i överfamiljen Thaumatocypridoidea, ordningen Halocyprida, klassen musselkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Thaumatocyprididae 33 arter. 

Thaumatocyprididae är enda familjen i överfamiljen Thaumatocypridoidea. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Thaumatocyprididae